Mikuláš Řecký a Dánský (22. ledna 1872, Athény – 8. února 1938, Athény) z glücksburské větve rodu Oldenburků, byl čtvrtým dítětem a třetím synem krále Jiřího I. Řeckého a královny Olgy. V rodině mu říkali "řecký Nicky", aby ho odlišili od jeho ruského bratrance cara Mikuláše II. Princ Mikuláš byl nadaný malíř, své práce často podepisoval jako "Nicolas Leprince".

Manželství a potomci 
29. srpna 1902 se třicetiletý princ Mikuláš v Carském Selu oženil s o deset let mladší ruskou velkokněžnou Jelenou Vladimirovnou, dcerou velkoknížete Vladimíra Alexandroviče a Marie Meklenbursko-Zvěřínské, jedinou sestrou budoucího pretendenta ruského trůnu Kirilla Vladimiroviče.

Manželé spolu měli tři dcery:

 Olga Řecká a Dánská (11. června 1903 – 16. října 1997) ⚭ 1923 Pavel Karađorđević (27. dubna 1893 – 14. září 1976), jugoslávský princ–regent
 Alžběta Řecká a Dánská (24. května 1904 – 11. ledna 1955) ⚭ 1934 hrabě Karel Teodor z Törring-Jettenbachu (22. září 1900 – 14. května 1967)
 Marina Řecká a Dánská (13. prosince 1906 – 27. srpna 1968) ⚭ 1934 Jiří, vévoda z Kentu (20. prosince 1902 – 25. srpna 1942)

Princezny vychovávala anglická chůva Kate Foxová, známá jako "Nurnie".

Veřejný život 
Spolu se svými staršími bratry Konstantinem a Jiřím Mikuláš pomáhal v Athénách organizovat Letní olympijské hry 1896; byly to první olympijské hry pořádané od roku 393. Mikuláš byl presidentem Podvýboru pro střelbu.

Jeho otec mu odkázal Královské řecké divadlo, které Mikuláš v roce 1935 přenechal řeckému státu. Přátelil se s Jiřím Simitem a byl kmotrem jeho syna, budoucího socialistického předsedy vlády, Kosty Simita.

Princ Mikuláš zemřel 8. února 1938 ve věku 66 let v Athénách a byl pohřben v královské hrobce paláce Tatoi.

Tituly, oslovení a vyznamenání

Tituly a oslovení 
 22. ledna 1872 – 8. února 1938: Jeho královská Výsost princ Mikuláš Řecký a Dánský.

Vyznamenání 
 Řád slona
 Čestný kříž řádu Dannebrog
 Pamětní medaile zlaté svatby krále Kristiána IX. Dánského a královny Luisy
 Medaile stého výročí Kristiána IX.
 Velkokříž řádu Karla III.
 Čestný kříž královského Viktoriina řádu
 Řád zvěstování

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Narození 22. ledna
Narození v roce 1872
Narození v Athénách
Úmrtí 8. února
Úmrtí v roce 1938
Úmrtí v Athénách
Řečtí princové
Dánští princové
Glücksburkové
Pohřbení v Tatoi
Čestní rytíři velkokříže Královského Viktoriina řádu
Glücksburkové (Řecko)
Muži